Brad S. May, kanadski hokejist, * 29. november 1971, Toronto, Ontario, Kanada.

May je bil leta 1990 kot 14. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1991/92. Po sedmih sezonah je prestopil v klub Vancouver Canucks, igral pa je še za klube Phoenix Coyotes, Colorado Avalanche, Anaheim Ducks, Toronto Maple Leafs in Detroit Red Wings. V sezoni 2006/07 je z Anaheim Ducksi osvojil Stanleyjev pokal. Skupaj je v ligi NHL odigral 1041 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 127 golov in 162 podaj, ter 88 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in devet podaj. Znan je bil tudi kot grob igralec, v sezoni 2000/01 je dobil dvajset tekem prepovedi zaradi udarca Steva Heinzeja s palico po obrazu. 

Za kanadsko mladinsko reprezentanco je nastopil na svetovnem mladinskem prvenstvu 1991, kjer je z reprezentanco osvojil zlato medaljo, za člansko reprezentanco pa na svetovnem prvenstvu 1996, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 88/89
| 
| 65
| 8
| 14
| 22
| 
| 304
| 
| 17
| 0
| 1
| 1
| 
| 55
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 89/90
| 
| 61
| 33
| 58
| 91
| 
| 223
| 
| 16
| 9
| 13
| 22
| 
| 64
|-
| Niagara Falls Thunder
| OHL
| 90/91
| 
| 34
| 37
| 32
| 69
| 
| 93
| 
| 14
| 11
| 14
| 25
| 
| 53
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 91/92
| 
| 69
| 11
| 6
| 17
| 
| 309
| 
| 7
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
| 
| 82
| 13
| 13
| 26
| 
| 242
| 
| 8
| 1
| 1
| 2
| 
| 14
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
| 
| 84
| 18
| 27
| 45
| 
| 171
| 
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 9
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 94/95
| 
| 33
| 3
| 3
| 6
| 
| 87
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 95/96
| 
| 79
| 15
| 29
| 44
| 
| 295
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 96/97
| 
| 42
| 3
| 4
| 7
| 
| 106
| 
| 10
| 1
| 1
| 2
| 
| 32
|-
| Buffalo Sabres
| rowspan="2"|NHL
| rowspan="2"|97/98
| 
| 36
| 4
| 7
| 11
| 
| 113
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| 
| 27
| 9
| 3
| 12
| 
| 41
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
| 
| 66
| 6
| 11
| 17
| 
| 102
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
| 
| 59
| 9
| 7
| 16
| 
| 90
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
| 
| 62
| 11
| 14
| 25
| 
| 107
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 01/02
| 
| 72
| 10
| 12
| 22
| 
| 95
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 02/03
| 
| 20
| 3
| 4
| 7
| 
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 02/03
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 10
| 
| 14
| 0
| 0
| 0
| 
| 15
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
| 
| 70
| 5
| 6
| 11
| 
| 137
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 05/06
| 
| 54
| 3
| 3
| 6
| 
| 82
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Colorado Avalanche
| rowspan="2"|NHL
| rowspan="2"|06/07
| 
| 10
| 0
| 3
| 3
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Anaheim Ducks
| 
| 14
| 0
| 1
| 1
| 
| 13
| 
| 18
| 0
| 1
| 1
| 
| 28
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 61
| 3
| 1
| 4
| 
| 53
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 08/09
| 
| 20
| 0
| 5
| 5
| 
| 28
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 08/09
| 
| 38
| 1
| 1
| 2
| 
| 61
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 09/10
| 
| 40
| 0
| 2
| 2
| 
| 66
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 09/10
| 
| 17
| 5
| 5
| 10
| 
| 40
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1233
| bgcolor="#7FFF00" | 211
| bgcolor="#7FFF00" | 271
| bgcolor="#7FFF00" | 482
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 2916
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 284
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Niagara Falls Thunder
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Zmagovalci Stanleyjevega pokala